Марсело Насіменто да Коста (порт. Marcelo Nascimento da Costa, нар. 24 серпня 1984, Манакапуру) — бразильський та болгарський футболіст.
 Вільямс Олівейра до Насіменто (порт. Williams Oliveira do Nacimento) більш відомий, як Вассура (порт. Vassoura; 26 квітня 1985) — бразильський міні-футболіст.
 Жілберто Карлос Насіменто — бразильський футболіст.
 Джефферсон Насіменто — бразильський футболіст.